Нина Константиновна Куклина-Врана () — советская, казахская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано), профессор, Заслуженная артистка Казахской ССР, Народная артистка Казахской ССР.

Биография 
Родилась 20 января 1915 года в городе Нерчинске. В 1949 году окончила Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных в Москве. В 1931—1934 годах занималась концертной деятельностью.

Трудовая деятельность 
 1935—1938 — солистка солисткой оперы в Иркутске, Иркутского радио
 1938—1939 — солистка Пермского оперного театра
 1939—1941 — солистка Оперного театра им. Станиславского в Москве
 1941—1948 — солистка Казахского театра оперы и балета им. Абая
 1945—1958 — заведующая кафедрой вокала, преподаватель Казахской национальной консерватории
 1956—1958 — педагог-консультант при Центральной китайской консерватории (Пекин, Тяньцзинь, Шанхай)
 1958—1987 — преподаватель Киевской консерватории (с 1977 года - профессор)

Среди учеников Нины Константиновны — народная артистка Казахской ССР Шабал Бейсекова.

Оперные партии 
 Марфа — «Царская невеста» Н. Римского-Корсаков
 Снегурочка — «Снегурочка» Н. Римского-Корсаков
 Волхова — «Садко» Н. Римского-Корсаков
 Людмила — «Руслан и Людмила» М. Глинки
 Антонида — «Иван Сусанин» М. Глинки
 Виолетта — «Травиата» Дж. Верди
 Джильда — «Риголетто» Дж. Верди
 Дездемона — «Отелло» Дж. Верди
 Мими — «Богема» Дж. Пуччини
 Чио-Чио-сан — «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини
 Маргарита — «Гугеноты» Дж. Мейербера
 Лакме — «Лакме» Л. Делиба
 Маргарита — «Фауст» Ш. Гуно
 Джульетта — «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно
 Шура — «Мятеж» Л. А. Ходжа-Эйнатова
 Розина — «Севильский цирюльник» Дж. Россини
 Маженка — «Проданная невеста» Б. Сметаны и др.

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Казахской ССР (1943)
 Народная артистка Казахской ССР (1947)
 Лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов (Москва, 1939)
 Профессор (1977)

Примечания

Ссылки 
 Казахская культура. Энциклопедический справочник. - Алматы: Аруна Ltd. ТОО, 2005.
 https://persons-info.com/persons/KUKLINA-VRANA_Nina_Konstantinovna/71986/86ff86364fc89b21c4e35c50d9b36d0f

Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Преподаватели Казахской консерватории
Преподаватели Киевской консерватории